Тебингтинги () — город в Индонезии, расположенный на территории провинции Северная Суматра. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет.

Географическое положение 
Город находится в северной части провинции, на севере острова Суматра, на высоте 32 метров над уровнем моря.
Тебингтинги расположен на расстоянии приблизительно 53 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Медана, административного центра провинции. В трёх километрах западнее города расположен аэропорт (ICAO: WIMT).

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 145 248 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Северной Суматры